{{Ficha de personaje de manga y anime
|nombre_es = Chōji Akimichi
|nombre_ja = 秋道チョウジ
|nombre_ja_latino = Akimichi Chōji
|sexo = Masculino
|fechanacimiento = 1 de mayo
|edad =
|sangre = B
|canon = 
|primeraaparicion = Manga Capítulo 34Anime Episodio 1
}}
{{Infobox animanga personaje naruto
|serie = Naruto
|nombre =
|otrosnombres =
|edad = 12/13
|altura = 150,6 cm/156,3 cm
|peso = 62 kg/68,3 kg
|ocupación = chunnin
|aldea = Aldea Oculta de la Hoja
|pais = País del Fuego
|maestro = Asuma Sarutobi 
|equipo = Equipo 10
|tipoextra = 
|extra =
|relevancia = Secundario
|familia = Chōza Akimichi (padre)Señora Akimichi (madre)
|seiyu = Kentaro Itō
|doblador =  Alfonso Manjavacas Manuel Campuzano
}}
{{Infobox animanga personaje naruto
|serie =Naruto: Shippūden
|nombre = 
|otrosnombres =
|edad = 16
|altura = 172,3 cm
|peso = 87,5 kg
|ocupación =
|aldea = Aldea Oculta de la Hoja
|pais = País del Fuego
|maestro = Asuma Sarutobi (muerto)Kakashi Hatake
|equipo = Equipo 10, Asuma SarutobiShikamaru NaraIno YamanakaChōji Akimichi
|tipoextra = 
|extra =
|relevancia = Secundario
|familia = Chōza Akimichi (padre)Señora Akimichi (madre) 
Karui (esposa)
Chōchō Akimichi (hija)
|seiyu =
}}
{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas =
|listatecnicas ={{Plegable|color=#ccf|título=Jutsus|contenido=Baika no jutsuBubun Baika no JutsuChō Baika no JutsuChōdan Bakugeki Chō HariteNikudan ZenshaNinikudan Hari ZenshaShansoku no ganyaku}}
|tipoextra1 = Otros
|listaextra1 = Píldoras del soldadoPíldoras especiales del Clan Akamichi
|tipoextra2 =Estadísticas
|listaextra2 =
}}

Chōji Akimichi (en japonés 秋道チョウジ) es el hijo de Chōza Akimichi y un miembro de dicho clan. Chōji es del tipo de chico que todos desestiman por ser gordo. Pero sus compañeros conocen su verdadero poder, este viene de un jutsu especial de su clan y las píldoras especiales que poseen.

Historia 

Chōji es el amigo de infancia de Shikamaru. Ambos se conocieron en el momento en que Shikamaru defiende a Chōji de unos niños que no lo dejaban jugar por su peso y lentitud. Desde este momento, Shikamaru y Chōji se convirtieron en grandes amigos. Chōji también fue uno de los que junto a Naruto siendo niños, al lado de Shikamaru y Kiba, se escapaban de las clases por lo general para pasar el tiempo y comer.

Chōji se caracteriza por su amor a la comida, sus favoritas vendrían siendo la Barbacoa Coreana, dulces o golosinas y básicamente todo lo que es comestible. Su hambre casi constante es muchas veces una molestia para sus compañeros de equipo. A pesar de sus hábitos alimenticios Chōji es muy sensible acerca de su peso y se molesta mucho cuando alguien lo llama "gordo" (como por ejemplo; estuvo a punto de golpear a Sai cuando este por poco le trata despectivamente).

Primera parte 

El vestuario de Chōji en esta primera parte consiste en una especie de truza azul en su cabeza en la cual tiene el protector que lo acredita como ninja de Konoha. Usa una bufanda de color blanco, una especie de saco de color verde claro y una camisa con el símbolo de su clan. En su rostro tiene pintados dos espirales los cuales no denotan mucho a comparación de como se verían dos años después.

El Examen Chunin 

Como integrante del equipo 10, Chōji siempre participó en las misiones de este equipo. Su sensei, Asuma Sarutobi, decidió postular este equipo para los exámenes Chunnin. En la primera parte, Chōji aprobó junto con su equipo. En el bosque de la muerte, deciden ayudar a Sakura y Lee que estaban siendo atacados por los ninjas del Sonido. Chōji realiza su Nikudan Sensha contra Dosu y Zaku, pero no tiene efecto. En la tercera fase del examen es vencido fácilmente por Dosu Kinuta.

La huida de Sasuke 

Participa en la misión de recuperación de Sasuke Uchiha, quien había decidido abandonar Konoha para buscar el poder por parte de Orochimaru para vengarse de Itachi Uchiha. Chōji formaría parte de la célula ninja que estaba compuesta por él, Shikamaru Nara, Neji Hyuga, Kiba Inuzuka y Naruto Uzumaki. En esta búsqueda se mediría contra Jirōbō; uno de los 4 del sonido a quien vence con mucha dificultad arriesgando para ello su propia vida, llegando a utilizar las píldoras secretas de su clan para vencerlo.

Segunda parte

El reencuentro con Naruto 

En la segunda parte de la historia, Chōji se ha convertido en Chunnin, se ha dejado crecer el cabello, se ha pintado dos espirales más pronunciadas en sus mejillas y ha tomado la vestimenta característica de su clan. En el reencuentro con Naruto que estaba buscando miembros que lo ayuden en su siguiente misión, es atacado por las bestias de pintura de Sai. Chōji logra destruirlas de un golpe.

La Muerte de Asuma y la venganza del equipo 10 

Tiempo más tarde formaría un escuadrón con Aoba Yamashiro, Ino Yamanaka y Raidō Namiashi para atrapar a los miembros de Akatsuki Hidan y Kakuzu. Gracias al escuadrón de Asuma, ellos son informados de que la pareja se dirigía a un punto de encuentro para cambiar el cuerpo del monje Chiriku. El punto de encuentro donde ellos fueron no era el correcto, pero desafortunadamente para Chōji e Ino llegan tarde para ayudar al Escuadrón de Asuma, ya que su sensei está a punto de morir y los otros están atrapados. Chōji toma a Asuma y lo deja a salvo y Shikamaru le pide que lo lleven al Hospital junto con Ino, pero su sensei le dice que no lo hagan, ya que él sabía que no lograría sobrevivir de todas formas y antes de morir le dice que debería ser fuerte, seguir siendo amigo de Shikamaru y hacer un poco de dieta, a lo cual le contesta con lágrimas en los ojos que quizás era pedir demasiado pero lo intentara (refiriéndose a la dieta).

Más tarde, Chōji, Ino y Shikamaru se están preparando para ir tras Hidan y Kakuzu para vengar a su Sensei caído, pero Tsunade los descubre y les advirte que sería algo suicida, pero poco después Kakashi se ofrece a acompañarlos. Shikamaru tenía una estrategia para los tres y la modifica por la llegada de Kakashi. El equipo 10 ataca a los dos Akatsuki con una serie de ataques, Shikamaru lanza kunais explosivos, pero no explotó porque son una trampa, por lo tanto,  Shikamaru lo atrapa con su jutsu de sombras y recibe el ataque de Chōji pero no recibe ningún daño porque su cuerpo estaba endurecido.

La Invasión de Pain y Konan 

En la invasión de Konoha por parte de Pain y Konan , Chōji y Choza Akimichi dejan moribundo el quinto cuerpo del líder de Akatsuki.
Más tarde, él y su padre junto a Kakashi trazan una estrategia para derrotar el cuerpo principal. Hatake realiza un jutsu para dejar una cadena en los pies del Akatsuki y los Akimichi la sujetan realizando un Nikudan Sensha, inmovilizando a Pain para que Kakashi lo remate con un Chidori. Sin embargo, el poder de Pain es sumamente superior y el ataque falla. En un intento por salvar a su hijo, Choza Akimichi es herido en gravedad.

Chōji lamenta la muerte de su padre, y Kakashi le ordena que lleve toda la información que recaudaron a Tsunade. En el último instante el cuerpo de Asura Pain le dispara un misil pero Kakashi haciendo uso de su Mangekyo Sharingan y con sus últimas reservas de chakra logra desviarlo.

Más tarde Chōji llega a la zona donde esta la Quinta Hokage, le cuenta todo sobre Pain y se entera que su padre aún está vivo. A pesar de la agradable noticia, siente tristeza al acordarse de como Kakashi dio su vida por salvarlo. Chōji rompe en llanto por la felicidad, partiendo así en busca de su padre para llevarlo al hospital y que tenga una oportunidad de salvarse.

Misiones Completas 
 Misiones D: 17
 Misiones C: 13
 Misiones B: 6
 Misiones A: 3
 Misiones S: 0

Píldoras especiales 
Son píldoras creadas en secreto por los integrantes del clan Akimichi. Su uso se reserva únicamente para casos de extrema emergencia o cuando el oponente es muy fuerte para ellos. Chōji ha ingerido las tres píldoras las cuales determinan, según el color, el poder y los efectos de las píldoras. El uso de estas píldoras trae efectos secundarios devastadores en el cuerpo del usuario que pueden llegar a ocasionarle la muerte.

 Píldora de Espinacas (verde) : Multiplica por dos la fuerza física.
 Píldora de Curry (Amarilla) : Le permite al usuario hacer uso del Chō Baika no Jutsu, multiplica por diez la fuerza y el chakra del usuario.  Además le permite poder estirar las extremidades de su cuerpo para poder atacar al adversario con mayor efectividad.
 Píldora de Pimienta (Roja) : La última y más poderosa de las 3 píldoras especiales del clan Akimichi. El usuario de esta píldora convierte toda la grasa de su cuerpo en Chakra, además de ganar fuerza, adquiere velocidad y el acceso (muy posiblemente) a otras técnicas hasta ahora desconocidas, además de multiplicar por 100 el chakra y el potencial del usuario. Y crea un cambio en su físico, y una transformación que parece una mariposa y da paso a un nuevo ataque , la Bomba Mariposa.Chōji la usa en su enfrentamiento con Jirobo que a pesar de vencerlo gracias a esta píldora, su uso por poco le cuesta la vida.

Curiosidades 
 Choji no soporta que lo llamen "gordo", de la misma manera que Obelix de Asterix.

Referencias 

Akimichi, Choji